Le patronyme Fassiaux, Fassiau, Fassieaux ou Fassieau provient de l'ancien français faisceau.

Françoise Fassiaux-Looten (1946-), femme politique belge.